Mantica ist der Familienname folgender Personen: